Форт Вошингтон има више значења:
 Форт Вошингтон (Калифорнија)
 Форт Вошингтон (Мериленд)
 Форт Вошингтон (Пенсилванија)